Боројевићи могу бити:
 Боројевићи (Столац), насељено место у саставу града Столац, Херцеговачко-неретвански кантон, Федерација БиХ
 Боројевићи (Доњи Кукурузари), насељено место у општини Доњи Кукурузари, Сисачко-мословачка жупанија, Хрватска